

Отрив () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Отрив () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Отрив () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Отрив () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром

Отрів — громада в кантоні Невшатель
 Отрів — громада в кантоні Фрібур